Chris Terry (né le  à Brampton, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Il participe avec l'équipe LHO au Défi ADT Canada-Russie en 2007. Il remporte le trophée Mickey-Renaud.

Il remporte en 2018 le trophée John-B.-Sollenberger après avoir terminé en tête des pointeurs de la LAH durant la saison avec 71 points.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || Whalers de Plymouth || LHO ||64 ||9 ||19 ||28 ||72 ||11 ||3 ||2 ||5 ||4
|-
|2006-2007 || Whalers de Plymouth || LHO ||68 ||22 ||44 ||66 ||98 ||20 ||8 ||10 ||18 ||21
|-
|2007-2008 || Whalers de Plymouth || LHO ||68 ||44 ||57 ||101 ||107 ||4 ||4 ||3 ||7 ||6
|-
|2007-2008 || River Rats d'Albany || LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 || Whalers de Plymouth || LHO ||53 ||39 ||55 ||94 ||75 ||11 ||7 ||9 ||16 ||18
|-
|2009-2010 || River Rats d'Albany || LAH ||80 ||17 ||30 ||47 ||47 ||8 ||2 ||4 ||6 ||0
|-
|2010-2011 || Checkers de Charlotte || LAH || 80|| 34|| 30|| 64|| 52|| 16|| 6|| 3|| 9|| 14
|-
|2011-2012 || Checkers de Charlotte || LAH || 74|| 16|| 43|| 59|| 67|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Checkers de Charlotte || LAH || 70|| 25|| 35|| 60|| 40|| 5|| 2|| 2|| 4|| 8
|-
|2012-2013 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 3|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Checkers de Charlotte || LAH || 70 || 28 || 41 || 69 || 62 || - || - || - || - || -
|-
|2013-2014 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 10 || 0 || 2 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 57 || 11 || 9 || 20 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Checkers de Charlotte || LAH || 5 || 1 || 1 || 2 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 68 || 8 || 3 || 11 || 16 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 58 || 30 || 38 || 68 || 36 || 4 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
|2016-2017 || Canadiens de Montréal || LNH || 14 || 2 || 2 || 4 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Rocket de Laval || LAH || 62 || 32 || 39 || 71 || 45 || - || - || - || - || -
|-
|2018-2019 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 69 || 29 || 32 || 61 || 38 ||5 ||1 ||1 ||2 ||2 
|-
|2019-2020 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 57 || 21 || 30 || 51 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 19 || 8 || 8 || 16 || 4 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2021-2022 || Islanders de Bridgeport || LAH ||  || 

| 152 || 22 || 16 || 38 || 34 || - || - || - || - || -

Trophées et distinstions

Ligue de hockey de l'Ontario

 Il remporte le trophée Dan-Snyder en 2008-2009.
 Il est sélectionné dans la  d'étoiles en 2008-2009.

Ligue américaine de hockey 

 Il participe au Match des Étoiles en 2011-2012, en 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020.
 Il est sélectionné dans la  d'étoiles en 2016-2017.
 Il est sélectionné dans la  d'étoiles en 2017-2018.

Notes et références 

Naissance en avril 1989
Naissance à Brampton (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Whalers de Plymouth
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des IceCaps de Saint-Jean
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur du Rocket de Laval
Gagnant du trophée John-B.-Sollenberger
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur des Islanders de Bridgeport